Pillkallen ist der Name folgender Orte in Russland:

 Pillkallen (Schloßberg), deutscher Name von Dobrowolsk, Siedlung im Rajon Krasnosnamensk
 Pillkallen (Hoheneck), Kreis Gumbinnen, existiert nicht mehr
 Adlig Pillkallen (Neu Pillkallen, Rüttelsdorf), deutscher Name von Moschenskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Osjorsk
 Groß Pillkallen (Kallenfeld), deutscher Name von Meschduretschje (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew
 Klein Pillkallen (Kleinschloßberg), Kreis Pillkallen, existiert nicht mehr
 Kreis Pillkallen (Landkreis Schloßberg), Regierungsbezirk Gumbinnen, siehe Landkreis Schloßberg (Ostpr.)